Enrico Toti – ciclista ed eroe italiano
 Enrico Toti – sommergibile
 Enrico Toti – sottomarino (S 506)